El municipio de Arbela (en inglés: Arbela Township) es un municipio ubicado en el condado de Tuscola en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 3070 habitantes y una densidad poblacional de 35,38 personas por km².

Geografía 
El municipio de Arbela se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 86.77 km², de la cual 86,66 km² corresponden a tierra firme y (0,13 %) 0,11 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 3070 personas residiendo en el municipio de Arbela. La densidad de población era de 35,38 hab./km². De los 3070 habitantes, el municipio de Arbela estaba compuesto por el 96,48 % blancos, el 0,65 % eran afroamericanos, el 0,46 % eran amerindios, el 0,23 % eran asiáticos, el 0,62 % eran de otras razas y el 1,56 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,89 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Tuscola